Университет Западного Онтарио (, сокращённые наименования Western или UWO) — публичный университет и научно-исследовательское учреждение в канадской провинции Онтарио. Основной кампус площадью 455 га расположен в городе Лондон, регион Западный Онтарио, откуда и название университета. Через западную часть кампуса протекает река Темза.

История 
Университет включает 12 факультетов и школ, а также имеет 3 колледжа-филиала.

Университет основал в 1878 году епископ  под названием Западный университет Лондона-Онтарио, и первоначально он был церковным учебным заведением англиканской церкви. В 1908 году университет стал светским, а с 1923 года носит нынешнее название. В настоящее время в нём обучаются свыше  и  Выпускники университета проживают более чем в 100 странах мира.

Университет известен своей хорошей программой подготовки в сфере бизнеса и права, занимая в этой сфере одно из высших мест в иерархии мировых университетов, а также исследованиями головного мозга.

Университет также занимает 10 место в Канаде и входит в топ 200 университетов мира.

Лекции 3M 
С 1962 года в Университете Западного Онтарио ежегодно проводятся лекции в области химии под названием Лекции 3M ().

Список лекторов:

 1962  Бартон, Дерек
 1963 Ronald Sydney Nyholm
 1965  Saul Winstein
 1966   Коттон, Франк Альберт
 1967  Хиршфельдер, Джозеф Окленд
 1968  Эшенмозер, Альберт
 1969  Таубе, Генри
 1970   Stuart A. Rice
 1971  Frank Westheimer
 1972 Ralph G. Pearson
 1973 William A. Klemperer
 1974   Gilbert Stork
 1975 Robert Joseph Paton Williams
 1976 J. A. Morrison
 1977  Duilio Arigoni
 1978  Joseph Chatt
 1979  Попл, Джон
 1980 Дженкс, Уильям
 1981 Jack Halpern
 1982 John Meurig Thomas
 1983  Ronald Breslow
 1984 Malcolm Green
 1985  Хершбах, Дадли Роберт
 1986  Лен, Жан-Мари
 1987 Malcolm H. Chisholm
 1988  Маркус, Рудольф Артур
 1989  Крам, Дональд Джеймс
 1990 Dietmar Seyferth
 1991 David A. Shirley
 1992 Keith Usherwood Ingold
 1993 H. Schmidbauer
 1994   Бард, Аллен
 1996 Rolf Huisgen
 1998  Фреше, Жан
 1999 Robert W. Field
 2000 Ian Gordon Dance
 2001  Николау, Кирьякос
 2002 Robert R. Birge
 2003 Dieter Fenske
 2004 Albert Padwa
 2005 Norm Dovichi
 2006 Kenneth Raymond
 2007 Kohei Tamao
 2008  Коркум, Пол
 2009 Didier Astruc
 2010   Грэй, Гарри Баркус
 2013 Ian Manners
 2015 Angela Belcher
 2017 James Mayer

Примечания

Литература 
 Barr, Murray Llewellyn. A century of medicine at Western : a centennial history of the Faculty of Medicine, University of Western Ontario. London: University of Western Ontario, 1977
 Gwynne-Timothy, John R. W. Western’s first century. London: University of Western Ontario, 1978
 Talman, Ruth Davis. The beginnings and development of the University of Western Ontario, 1878—1924. MA Thesis, University of Western Ontario, 1925

Ссылки 

 Official website
 Official athletics website

Университеты Онтарио
Лондон (Онтарио)
 
Учебные заведения, основанные в 1878 году